Giersdorf ist 

 ein zur Stadt Vilsbiburg gehörendes Dorf in Niederbayern
 ein Gemeindeteil von Posthausen (Ottersberg) in Niedersachsen
 der deutsche Name der polnischen Dorfes und Landgemeindesitzes Podgórzyn, in der Woiwodschaft Niederschlesien 
 der deutsche Name des Dorfes Gałązczyce, in der Woiwodschaft Oppeln, Teil der Stadt-und-Land-Gemeinde Grodków (Grottkau)
 der deutsche Name des Dorfes Gierałcice, in der Woiwodschaft Oppeln, Teil der Stadt-und-Land-Gemeinde Głuchołazy (Ziegenhals)
 der deutsche Name des Dorfes Gierałtowiec, in der Woiwodschaft Niederschlesien, Teil der Landgemeinde Złotoryja (Goldberg)
 der deutsche Name des Dorfes Gierszowice, in der Woiwodschaft Oppeln, Teil der Landgemeinde Olszanka (Alzenau)
 der deutsche Name des Dorfes Modliszów, in der Woiwodschaft Niederschlesien, Teil der Landgemeinde Świdnica (Schweidnitz)
 der deutsche Name des Dorfes Miłochów, in der Woiwodschaft Niederschlesien, Teil der Landgemeinde Świdnica (Schweidnitz)
 der deutsche Name des Dorfes Opolnica, in der Stadt-und-Land-Gemeinde Bardo Śląskie (Wartha)
 der deutsche Name des Dorfes Żeliszów, in der Woiwodschaft Niederschlesien, Teil der Landgemeinde Bolesławiec (Bunzlau)